Třasák může být:

 třasák (tanec) – lidový tanec
 třasák (stroj) – specilizovaný stroj na úpravu struktury papíru
 Třasák (rozhledna) – rozhledna v Útvině
 Jakub Třasák (1985) – český muzikant, houslista
 Martin Třasák (1973) – český fotbalista